Андрес Артуро Гарсија Менендез (; 12. април 1956) кубанскоамерички је глумац и режисер. Познат је по улогама у филмовима Кум 3, Несаломиви, Полицајац под контролом и многим другим.

Филмографија 

|-
| 2022. || Невестин отац || -{Father of the Bride}- || Били ||
|-
|| 2016. || Макс Стил || -{Max Steel}- || др Мајлс Едвардс || 
|-
| 2016.|| Путници || Passengers || -{Капетан Норис}- || 
|-
| 2016.|| Истеривачи духова || -{Ghostbusters}- || градоначелник Гредли ||
|-
|| 2009. || Пинк Пантер 2 || -{The Pink Panther 2}- || Винћенцо Брaнкaлeонe || 
|-
|| 2009. || || -{The National Parks: America's Best Idea}- || ||  
|-
|| 2009. || Градско острво || -{City Island}- || || 
|-
| 2008. || Чивава са Беверли Хилса || -{Beverly Hills Chihuahua}- || Делгадо (глас) ||
|-
|| 2008. || || -{New York, I Love You}- || || 
|-
| 2007. || Играј своју игру 3 || -{Ocean's Thirteen}- || Тери Бенедикт || 
|-
| 2007. || || -{The Air I Breathe}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Lost City}- || || 
|-
| 2004. || Играј своју игру 2 || -{Ocean's Twelve}- || Тери Бенедикт || 
|-
| 2004. || || -{Modigliani}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Lazarus Child}- || || 
|-
| 2004. || Не верујем да си то ти || -{Twisted}- || Мајк Делмарко || 
|-
| 2003. || Лака лова || -{Confidence}- || || 
|-
| 2003. || || -{Just Like Mona}- || || 
|-
| 2003. || || -{Confidence}- || || 
|-
| 2001. || Играј своју игру || -{Ocean's Eleven}- || Тери Бенедикт || 
|-
| 2001. || || -{The Man from Elysian Fields}- || || 
|-
| 2001. || || -{The Unsaid}- || || 
|-
| 2001. || || -{Lakeboat}- || || 
|-
| 1999. || || -{Just the Ticket}- || || 
|-
| 1998. || Очајничке мере || -{Desperate Measures}- || || 
|-
| 1997. || || -{Hoodlum}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Disappearance of Garcia Lorca}- || || 
|-
| 1997. || Ноћ пада на Менхетн || -{Night Falls on Manhattan}- || || 
|-
| 1995. || || -{Steal Big, Steal Little}- || || 
|-
| 1995. || Шта све можеш у Денверу кад си мртав || -{Things to Do in Denver When You're Dead}- || Џими „Светац“ Тоснија || 
|-
| 1994. || || -{When a Man Loves a Woman}- || || 
|-
| 1992. || Џенифер Ејт || -{Jennifer Eight}- || || 
|-
| 1992. || Херој || -{Hero}- || Џон Бабер || 
|-
| 1991. || Поново мртви || -{Dead Again}- || ||
|-
| 1990. || Кум -{III }- || -{The Godfather Part III}- || Винсент Мансини || 
|-
| 1990. || || -{A Show of Force}- || || 
|-
| 1990. || Полицајац под контролом || -{Internal Affairs}- || Рејмонд Авиља || 
|-
| 1989. || Црна киша || -{Black Rain}- || детектив Чарли Винсент || 
|-
| 1988. || || -{American Roulette}- || || 
|-
| 1988. || || -{Stand and Deliver}- || || 
|-
| 1987. || Несаломиви || -{The Untouchables}- || агент Џорџ Стоун || 
|-
| 1986. || || -{8 Million Ways to Die}- || || 
|-
| 1985. || || -{The Mean Season}- || || 
|-
| 1983. || || -{Blue Skies Again}- || || 
|-
| 1983. || || -{A Night in Heaven}- || || 
|-
| 1979. || || -{Guaguasi}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1956.
Кубански глумци
Амерички глумци
Глумци у филмској трилогији Кум
Антикомунисти